Die Saison 2002/03 der Interliga war die vierte Austragung der als Nachfolger der Alpenliga konzipierten Eishockey-Meisterschaft und wurde mit insgesamt neun Mannschaften aus fünf Staaten ausgespielt. Titelverteidiger war der HDD Olimpija Ljubljana aus Slowenien, neuer Meister wurde mit Alba Volán Székesfehérvár erstmals ein Teilnehmer aus Ungarn.

Teilnehmer und Modus 
Das Teilnehmerfeld blieb im Wesentlichen unverändert zur Vorsaison. Der HK Bled aus Slowenien hatte sich nach einem Jahr Pause erneut zum Antreten entschlossen, belegte jedoch erneut den letzten Platz und nahm danach nicht mehr an der Liga teil. Der slowakische Verein MHK Dubnica hatte sich aus der Meisterschaft zurückgezogen, dafür trat der HKm Zvolen mit einem Farmteam an.

Gespielt wurde im Grunddurchgang eine einfache Hin- und Rückrunde. Daran schlossen sich Playoffs mit Halbfinale und Finale an, in denen der Meister ermittelt wurde. Parallel dazu wurde in Platzierungsspiele der Endstand der Meisterschaft ausgespielt. Playoffs und Platzierungsspiele wurden dabei je Serie in zwei Begegnungen ausgespielt, wobei zunächst die Siege und dann das bessere Torverhältnis zählten.

Grunddurchgang

Tabelle nach dem Grunddurchgang

Statistiken

Playoffs

Halbfinale 
In beiden Serien stand es nach Ende der regulären Spielzeit nach Siegen und nach Toren unentschieden, weshalb ein Penaltyschießen über den Sieger entscheiden musste.

Finale 

Mit dem Unentschieden im zweiten Spiel sicherte sich Alba Volán Székesfehérvár den ersten Meistertitel.

Platzierungsspiele 
Der neunte Rang des HK Bled aus dem Grunddurchgang blieb bestehen. Die Teams auf den Rängen fünf bis acht spielten anschließend in zwei Serien eine Platzierungsrunde aus:

 HK Vojvodina Novi Sad (8) – HKM Zvolen 2 (5): 2:2 (2:0, 0:1, 0:1)
 HKM Zvolen 2 – Vojvodina Novi Sad: 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

 KHL Medveščak Zagreb (7) – HK Slavija Ljubljana (6): 4:6 (3:4, 1:1, 0:1)
 HK Slavija Ljubljana – KHL Medveščak Zagreb: 8:2 (0:1, 2:0, 6:1)

Es folgten die Platzierungsspiele für das endgültige Klassement:

Spiele um Rang 3
 Dunaújvárosi Acélbikák (4) – HDD Olimpija Ljubljana (3): 6:3 (1:0, 3:0, 2:3)
 HDD Olimpija Ljubljana – Dunaújvárosi Acélbikák: 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Spiele um Rang 5
 HK Slavija Ljubljana (5) – HKm Zvolen 2 (6): (Ergebnis unbekannt)
 HKm Zvolen 2 – HK Slavija Ljubljana: (Ergebnis unbekannt)

Spiele um Rang 7
 HK Vojvodina Novi Sad (8) – KHL Medveščak Zagreb (7): 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
 KHL Medveščak Zagreb – HK Vojvodina Novi Sad: 3:1 (Drittelergebnisse unbekannt)

Kader des Interliga-Meisters

Weblinks 
 

Interliga-Saison
Eishockeysaison 2002/03